Commius peut faire référence à :
 Commius (hémiptère), un genre d'hétéroptères de la famille des Pentatomidae
 le nom latinisé de Commios (Ier siècle av. J.-C), un prince et commandant gaulois, chef des Atrébates